oab peut faire référence à :
 .oab (Offline Address Book), un fichier contenant le carnet d'adresse de Exchange Server pour une utilisation non connectée,
Observatoire astronomique de Brera, un institut de recherche astronomique italien dont le siège est a Milan.
 Oriental Air Bridge une  compagnie aérienne régionale japonaise
 Offre Anormalement Basse, terme généralement utilisé en marchés publics afin de caractériser une offre susceptible de compromettre la bonne exécution du marché (dupping, méconnaissance volontaire ou non du dossier...)